GVG steht als Abkürzung für:

 Georg Verkehrsorganisation GmbH
 Gerichtsverfassungsgesetz
 Geschäftsverkehrsgesetz (Bundesgesetz vom 23. März 1962 über den Geschäftsverkehr der Bundesversammlung sowie über die Form, die Bekanntmachung und das Inkrafttreten ihrer Erlasse)
 Gesellschaft für Versicherungswissenschaft und -gestaltung
 Göltzschtal-Verkehr GmbH in Rodewisch
 Großdeutsche Volksgemeinschaft, Ersatzorganisation der NSDAP von 1924 bis 1925
 Gersthofer Verkehrsgesellschaft

GvG steht als Abkürzung für:
 Guild versus Guild (deutsch: Gilde gegen Gilde), siehe Guild Wars

Abkürzung